Franciaország
Sauviac, település Gers megyében
Sauviac, település Gironde megyében